A bob a téli olimpiai játékokon 1924 óta szerepel, csak az 1960-as téli olimpia programjából hiányzott. Kezdetben csak a négyesbobok szerepeltek, 1932-ben, Lake Placidben már a kettesbobok is versenyeztek. A női kettesbob 2002 óta, a női monobob 2022 óta szerepel a programban. A sportágban induló legtöbb ország két-három csapattal is benevez a futamokra. 1928-ban ötfős bobok indultak a versenyeken, 1968-ban pedig az enyhe időjárás miatt négy helyet csak két futamot rendeztek a négyesbobok részére.

Éremtáblázat

Versenyszámok

Résztvevők nemzetek szerint

Források 

 
Bob